Floorballligaen 2002-2003 var den 11. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Igen måtte ligaen mangle et enkelt hold for at være fuldtallige med 10 hold i øst og vest. 19 hold var med.

Slutspillet blev afviklet som bedst af to kampe, hvor den samlede målscore talte hvis begge hold havde en sejr

Grundspil

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen